Шарр'єр  — французьке прізвище.

Відомі носії:
 Жозеф-Фредерік-Бенуа Шарр'єр (1803 — 1876) — французький розробник хірургічних інструментів швейцарського походження, на честь якого названа шкала розмірів катетерів, винахідник у медичній галузі.
 Анрі́ Шарр'є́р (1906 — 1973) — французький письменник, відомий завдяки своєму автобіографічному роману «», в якому описав свій арешт і неодноразові втечі з колонії у Французькій Ґвіані, а також його сиквелу «Ва-банк».
 Ізабель де Шар'єр (1740 — 1805) — нідерландська письменниця-романістка, поетеса, композиторка

Епоніми:
Шкала Шарр'єр (французька шкала, шкала френч).